Roxana — esposa de Alexandre, o Grande
 Roxanne — personagem principal da peça de Edmond Rostand Cyrano de Bergerac (peça de teatro)
 Roxanne (filme) — filme de 1987 adaptado desta peça com Steve Martin e Daryl Hannah
 Roxanne (canção) — da banda The Police
 Roxanne — personagem no universo de Pokémon

Ver também
 
 

Desambiguações de prenomes
Prenomes